Basserne har flere betydninger:
 Basserne – amerikansk tegneserie
 Basserne (humorblad) – dansk tegneserieblad, der udgives af Egmont
 BS & Basserne – TV2-serie, sendt i 2010